Guðmundur Guðmundsson – islandzki artysta malarz o pseudonimie Erró.
 Guðmundur Guðmundsson – islandzki piłkarz ręczny i trener.
 Guðmundur Guðmundsson – islandzki narciarz alpejski.